Bože pravde (Doamne, fă dreptate) este, începând cu 8 noiembrie 2006, imnul național al Serbiei. Bože pravde, care a fost compus în compus în 1872 de Jovan Đorđević, pe muzica lui Davorin Jenko, a fost și imnul Principatului Serbiei și al Regatului Serbiei.

Versuri 
Imnul de stat al Serbiei este alcătuit din 8 strofe. La ocazii festive se interpretează strofele 1, 2, 3 și 4.

Sârbă

Referințe și note

Imnuri naționale
Serbia